Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Boris Becker era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Pat Cash.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–4, 6–2, 6–4 Cash.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Boris Becker (semifinali)
  Pat Cash (finale)
  Slobodan Živojinović (semifinali)

 Scott Davis (quarti di finale) 
 Wally Masur (primo turno) 
 Ramesh Krishnan (quarti di finale) 
 Paul Annacone (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Australian Indoor Championships 1987